Roger Brown puede hacer referencia a:
Roger William Brown, baloncestista estadounidense, nacido en 1942.
Walter Roger Brown, baloncestista estadounidense, nacido en 1950.